Hydrocotyle indivisa är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Banks, Daniel Carl Solander och Joseph Dalton Hooker. Hydrocotyle indivisa ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
indivisa